Die Egyptian Premier League 1980/81 war die 25. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum 17. Mal al Ahly Kairo, die Anzahl der Mannschaften wurde von 16 auf 14 vermindert. Al Koroum und Al-Sekka Al-Hadid stiegen ab. Neu in der Liga waren Meniya Club und Al-Sekka Al-Hadid.

Modus 

Jede der 14 Mannschaften spielten je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1980/81